Regierung Frederiksen steht für folgende dänische Regierungen unter Ministerpräsidentin Mette Frederiksen:

 Regierung Frederiksen I, Minderheitsregierung der Socialdemokraterne
 Regierung Frederiksen II, Regierung aus Socialdemokraterne, Venstre und Moderaterne